Ле́йшнер () — немецкая фамилия:
 Лейшнер, Армин (1868—1953) — американский астроном;
 Лейшнер, Бруно (1910—1965) — немецкий политик-коммунист, председатель Государственной плановой комиссии ГДР;
 Лёйшнер, Вильгельм (1890—1944) — немецкий политический и профсоюзный деятель.

Другое 
 Лейшнер — крупный молодой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.